Berens – herb szlachecki
 Berens River – rzeka w Kanadzie
 Berens River – miejscowość w Kanadzie
 Berens River First Nation – First Nation w Kanadzie